Tulcin este un nume propriu etimologic, care se poate referi la:

 Județul Tulcin (1941 - 1944)
 Raionul Tulcin din același județ Tulcin (1941 - 1944)

Nume proprii